Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2010./11. je peti put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Sudionici 
 Polet Baranja - Karanac
 Plamen - Križevci
 Osijek - Osijek
 Pregrada - Pregrada
 Rijeka Jackpot - Rijeka
 Viktorija - Slavonski Brod
 Agram - Zagreb
 Dinamo Maksimir - Zagreb

Prvi dio

Liga za prvaka 
Prenose se sve utakmice iz prvog dijela.

Liga za ostanak 
Prenose se sve utakmice iz prvog dijela.

Izvori 
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske za žene u nogometu 2010./11.
 soccerway.com, Prva HNL za žene 2010./11.

2010-11
ž-p